

Patronyme 

 
 François-Marie Taillepied de Bondy, (1802-1890), homme politique français ;
 Pierre-Marie Taillepied de Bondy, (1766-1847), homme politique français.
 Egon Bondy (1930 - 2007), poète, philosophe, dramaturge et romancier tchèque ;
 John Adrian Bondy, professeur canado-britannique de théorie des graphes ;
 Luc Bondy (1948 -2015), metteur en scène, acteur et réalisateur franco-suisse.

Toponyme 

 Bondy, commune française du département de la Seine-Saint-Denis ; 
 Bondy, station du métro de Paris ;
 Gare de Bondy, gare ferroviaire desservant la commune de Bondy ;
 Forêt de Bondy, massif forestier du département de la Seine-Saint-Denis ;
 Section de Bondy, section révolutionnaire parisienne.

Lien externe 
 
Patronyme français
Patronyme canadien